Ростислав Васильевич Засс (1 сентября 1940 г., с. Деражное, Костопольского района Ровненской области — 22 августа 1999 г., похоронен в с. Деражне) — украинский поэт, прозаик, публицист.

Биография 

Родился в семье рабочего базальтового карьера. Окончил Деражненскую среднюю школу Костопольского района на Ровенщине, служил в армии, учился во Львовском университете им. И. Франко, был на преподавательской работе.

Работал в ровенском, а также львовском краеведческом архиве.

Творчество 

Автор русскоязычных поэтических сборников:
 «Колокола в груди» (1972),
 «Радуги в росе» (1982),
 «Травостой» (1987),
сборников архивных документов и материалов (в соавторстве):
 «Ровно 700 років» (1983),
 «Ровенщина в роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. 1941—1945» (1989).

Печатался со статьями и стихами в журнале «Дзвін» (Львов), еженедельнике «Літературний Львів», ровенских газетах.
В последние годы жил во Львове.

Выпускники Львовского университета
Русские поэты
Русские писатели XX века
Писатели Украины
Поэты Украины
Похороненные в Костопольском районе